Ма́лый переу́лок  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Малый переулок — улица в Данкове.
 Малый переулок — улица в Екатеринбурге (Сырский).
 Малый переулок — улица в Липецке (Сырский).
 Малый переулок — улица в Пскове.
 Малый переулок — улица в Калининграде.
 Малый переулок -- снесённая улица в Томске.

Украина 
 Малый переулок — улица в Днепре.
 Малый переулок — улица в Евпатории.
 Малый переулок — улица в Житомире.

Белоруссия 
 Малый переулок — улица в Минске.